Een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest. Het is een overkoepelend begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en vormen van RSI.

Onderscheid tussen oorzaken en symptomen 
Bij het beschouwen van een aandoening kan onderscheid worden gemaakt tussen oorzaak of oorzaken en symptomen.

Oorzaken 
 Ziekte: een pathologie met een verloop (proces), endogeen of door (micro-)organismen of prionen veroorzaakt. 
 Trauma: letsel (pathologie) met een verloop, veroorzaakt door een exogene impact met beschadiging. Dit letsel of de impact kan ook psychisch van aard zijn. 
 RSI: een niettraumatisch letsel (pathologie) met verloop, veroorzaakt door overmatige belasting. 
 Handicap is een pathologie zonder verloop en met een permanent functieverlies zonder of met onvoldoende mogelijkheid de functie zodanig te herstellen dat ongehinderd functioneren mogelijk wordt op fysiek, mentaal of sociaal vlak. 
 Stigma: is een pathologie zonder verloop en zonder functieverlies. Bijvoorbeeld: albinisme, aardbeihemangioom, wijnvlek, moedervlek, litteken, Siamese tweeling, bepaalde misvormingen, bepaalde deficiëntie.

Symptomen 
Een symptoom is een waarneembaar teken van afwijking van het 'gezonde', deze waarneming kan klinisch gebeuren, dus vaststelbaar zonder of met eenvoudige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld buikpijn, enkel-oedeem, koorts, hartruis, clubbing. (Bevindingen met behulp van laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming worden geen symptomen genoemd.) 

Een syndroom is geen pathologie, maar een term voor de verzameling van samen voorkomende symptomen. Aan dit symptomencomplex kunnen verschillende pathologieën ten grondslag liggen. 

Een klinisch teken (semeion) is, in tegenstelling tot een symptoom, niet klinisch waarneembaar, maar enkel via bijkomend onderzoek aantoonbaar. Bijvoorbeeld via laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming: hypocalciëmie, anemie, infarct (de ziekte die hartinfarct kan veroorzaken is atheromatose), ischemie.

Concreet voorbeeld van onderverdeling 
De builenpest
 Symptomen: Hoge koorts, gezwellen in de oksels, liezen en de hals, ulceraties van die gezwellen, overlijden.
 Klinische tekens: sepsis, hoge koorts, lymfklierinfiltratie, biologische dood.
 Ziekte: Infectieziekte door bacterie Yersinia pestis

Indeling van aandoeningen 
De aandoeningen zijn zowel ingedeeld per orgaansysteem, als per specialisme en ontstaansmechanisme.

Indeling naar orgaansysteem

Maag-darmstelsel of Tractus Digestivus
 Mondaandoening
 Maagaandoening
 Darmaandoening
 Leveraandoening
 Galblaasaandoening
 Alvleesklieraandoening

Urogenitaal stelsel of Tractus Urogenitalis
 Genitale aandoening
 Urologische aandoening

Hart- en vaatstelsel of Tractus Circulatorius
 Hartaandoening

Indeling naar specialisme
 Hartaandoening / Cardiologie
 Endocriene ziekte / Endocrinologie
 Huidaandoening / Dermatologie
 Longaandoening / Pulmonologie
 Neurologische aandoening / Neurologie
  Neus- keel- ooraandoening / KNO
 Oogaandoening / Oogheelkunde
 Psychische aandoening / Psychiatrie
 Urologische aandoening / Urologie

Indeling naar ontstaansmechanisme

Ziektes
 Infectieziekten
 Degeneratieve ziekten
 Nieuwvormingsziekten
 Stofwisselingsziekten
 Auto-immuunziekten

Trauma
 Trauma mechanisme
 Decubituspreventie na trauma

Andere
 Aangeboren aandoening
 Erfelijke aandoening
 Allergische aandoening